Bell Challenge 2009 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2009 году турнир прошёл с 14 по 20 сентября. Соревнование завершало серию хардовых турниров в регионе, расположенную вокруг US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Надежда Петрова
 в парном разряде —  Анна-Лена Грёнефельд и  Ваня Кинг

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала прошлогодняя чемпионка: Надежда Петрова (№ 13 в мире на тот момент). 27-летняя россиянка вновь уверенно продвигалась по сетке, но в четвертьфинале не смогла доиграть свой матч из-за последствий вирусной инфекции. Без неё турнир свёлся к матчу пятой и четвёртой ракеток соревнования: Мелинды Цинк и Луции Шафаржовой. где более возрастная венгерка взяла верх по итогам трёх сетов. Сильнейшие несеянные участницы приза проиграли в четвертьфинале.

Посев в парном соревновании возглавила пара с участием одной из прошлогодних чемпионок: американки Вани Кинг, чьей партнёршей выступила чешка Барбора Заглавова-Стрыцова. Выбор 20-летней американки вновь оказался удачен — выиграв два из четырёх своих матчей на решающих тай-брейках Кинг и Заглавова-Стрыцова завоевали общий титул, в финале справившись с несеянным альянсом София Арвидссон / Северин Бремон-Бельтрам.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мелинда Цинк обыграла  Луцию Шафаржову со счётом 4-6, 6-3, 7-5.
 Цинк со 2-й попытки выигрывает финал соревнования в рамках тура ассоциации.
 Шафаржова уступает 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= В.Лепченко
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Б.Маттек
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=
| RD1-team03= В.Кинг
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А.Татишвили
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= В.Тетро
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Б.Заглавова
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= С.Дюбуа
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Л.Шафаржова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Ю.Гёргес
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= С.Арвидссон
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Л.Альбанезе
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Р.Марино
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ш.Перри
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Л.Остерло
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А.Садикович
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=LL
| RD1-team16= О.Пучкова
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= Б.Маттек
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= В.Кинг
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= В.Тетро
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Л.Шафаржова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Ю.Гёргес
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Р.Марино
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Л.Остерло
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= А.Садикович
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=2
| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Б.Маттек
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Л.Шафаржова
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=8
| RD3-team03= Ю.Гёргес
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Л.Остерло
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Л.Шафаржова
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Ю.Гёргес
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Ваня Кинг /  Барбора Заглавова-Стрыцова''' обыграли  Софию Арвидссон /  Северин Бремон-Бельтрам со счётом 6-1, 6-3.
 Кинг выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Заглавова-Стрыцова выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bell Challenge

 WTA Тур 2009 года
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Сентябрь 2009 года
2009